Gerrit Visser (zanger) : Nederlands zanger
 Gerrit Visser (voetballer) : Nederlands voetballer